Jouvet es un apellido de origen francés. Puede referirse a:
 Louis Jouvet, actor y director teatral francés.
 Maurice Jouvet, actor franco-argentino.
 Michel Jouvet, neurocientífico francés.
 Mónica Jouvet, actriz argentina.